SASM (SimpleASM) — бесплатная простая кроссплатформенная Open Source среда разработки программного обеспечения на языках ассемблера NASM, MASM, GAS, FASM с подсветкой синтаксиса и отладчиком.

SASM позволяет легко разрабатывать и выполнять программы, написанные на языке ассемблера. Программа работает «из коробки» и хорошо подходит для начинающих изучать язык ассемблера.

Основана на Qt. Распространяется по свободной лицензии GNU GPL v3.0.

Создана программистом Дмитрием Манушиным (Dman95).

Возможности 
 Поддержка 4 ассемблеров — NASM, MASM, GAS, FASM
 Подсветка синтаксиса с настройкой цветовой схемы
 Удобный графический отладчик программ
 Интерфейс программы на русском и английском языке
 Библиотека макросов ввода-вывода
 Возможность работы с несколькими файлами с использованием вкладок
 Большинство компонентов (за исключением masm), необходимых для работы (gdb, gcc, nasm, fasm, gas), уже включены в программу

Альтернативные IDE для ассемблера 
 RadASM
 WinAsm
 Fresh

Примечания

Ссылки 
 Сайт программы SASM 
 Репозиторий с исходниками на GitHub 
 Open Build Service репозиторий с пакетами под Linux 

Ассемблер